Robert Kurz
Selma Kurz
Wilhelm Sulpiz Kurz

Desambiguações de sobrenomes